Жан Мари́ Антуа́н де Ланесса́н (; 13 июля 1843 — 7 ноября 1919) — французский ботаник, натуралист (естествоиспытатель), врач, доктор медицинских наук и политик.

Биография 
Жан Мари Антуан де Ланессан родился 13 июля 1843 года.

Он был профессором на факультете естественных наук в Париже, депутатом Национального собрания Франции от Радикальной партии (1881—1891; 1898—1906), генерал-губернатором Французского Индокитая (1891—1894), министром флота в правительстве Вальдека-Руссо (1899—1902).

В 1872 году Ланессан стал доктором медицинских наук, а в 1876 году — доцентом естествознания.

Когда правительство Сиама отвергло французские требования, Ланессан, будучи на тот момент генерал-губернатором Французского Индокитая, отправил в спорный район в апреле 1893 года три военных колонны. Он добился признания французского протектората над Аннаном, проводил дороги, содействовал безопасности и материальному благосостоянию колоний, но возбудил много недовольства среди местных властей и не мог предупредить серьезных беспорядков в Тонкине.  За сношения с Каниве, редактором «Paris», он был отозван и в оправдание свое издал: «La Colonisation française en Indo-Chine».

Жан Мари Антуан де Ланессан умер в муниципалитете Экуан 7 ноября 1919 года.

Научная деятельность 
Жан Мари Антуан де Ланессан специализировался на семенных растениях.

Основные публикации

Научные работы 
 Étude sur le Genre Garcinia (Clusiacées) et sur l’origine et les propriétés de la gomme-gutte, thèse (1872).
 Du protoplasma végétal, thèse (1876).
 Manuel d’histoire naturelle médicale (4 volumes, 1879—1882).
 La Matière, la vie et les êtres vivants (1879).
 Étude sur la doctrine de Darwin: la lutte pour l'existence et l'association pour la lutte (1881).
 Traité de zoologie. Protozoaires (1882).
 La Botanique (1883).
 Le Transformisme: évolution de la matière et des êtres vivants (1883).
 Flore de Paris (phanérogames et cryptogames), contenant la description de toutes les espèces utiles ou nuisibles, avec l’indication de leurs propriétés (1884).
 L'Église et l'État: conférence sur la séparation de l'Église et de l'État, faite à Chaumont; et Lettres sur le Concordat, adressées aux lecteurs de la Gazette des travailleurs, suivies du texte du Concordat et des articles organiques (1884).
 Introduction à la botanique. Le sapin (1885).
 L’Expansion coloniale de la France: étude économique, politique et géographique sur les établissements français d’outre-mer (1886).
 Les Plantes utiles des colonies françaises (1886).
 La Tunisie (1887).
 L’Indo-Chine française, étude politique, économique et administrative sur la Cochinchine, le Cambodge, l’Annam et le Tonkin (1889).
 La Marine française au printemps de 1890 (1890).
 La Colonisation française en Indo-Chine (1895).
 La Morale des philosophes chinois: extraite des livres classiques de la Chine et de l’Annam (1896).
 Principes de colonisation (1897).
 La République démocratique: études sur la politique intérieure, extérieure et coloniale de la France (1897).
 Le Programme maritime de 1900 à 1906 (1902).
 La Lutte pour l’existence et l'évolution des sociétés (1903).
 La Concurrence sociale et les devoirs sociaux (1904).
 La Morale des religions (1905).
 Les Enseignements maritimes de la guerre russo-japonaise (1905).
 L'État et les Églises en France, depuis les origines jusqu'à la séparation (1906).
 Les Missions et leur protectorat (1907).
 L'Éducation de la femme moderne (1908).
 La Morale naturelle (1908).
 Le Bilan de notre marine (1909).
 La Lutte contre le crime (1910).
 Nos Forces navales: répartition et reconstitution (1911).
 La Répartition des flottes européennes et les obligations de la marine française (1912).
 Nos Forces militaires (1913).
 La Crise de la République (1914).
 Notre Défense maritime (1914).
 Transformisme et créationisme: contribution à l’histoire du transformisme depuis l’Antiquité à nos jours (1914).
 L’Empire germanique sous la direction de Bismarck et de Guillaume II (1915).
 Les Empires germaniques et la politique de la force, introduction à la guerre de 1914 (1915).
 Pourquoi les Germains seront vaincus (1915).
 Histoire de l’entente cordiale franco-anglaise: les relations de la France et de l’Angleterre depuis le XVIe siècle jusqu'à nos jours (1916).
 L’Idéal moral du matérialisme et la guerre (1918).

Переводы 
 Friedrich A. Flückiger: Histoire des drogues d’origine végétale (2 volumes, 1878).
 August Mojsisovics (Edler von Mojsvar): Manuel de zootomie, guide pratique pour la dissection des animaux vertébrés et invertébrés (1881).
 Friedrich Otto Wünsche: Flore générale des champignons (1883).

Примечания

Литература 
 Alain Lagarde, «Jean de Lanessan (1843—1919), analyse d’un transformisme» in Revue de synthèse, 3-e série (95—96), 1979, p. 337—351. ISSN 0035-1776.
 Larousse encyclopédique en couleurs, France Loisirs, 1978.
 Adolphe Bitard, Dictionnaire de biographie contemporaine, Paris, A. Lévy, 1890.
 Dictionnaire des parlementaires français (t. III des volumes 1789—1889, Paris, 1890, dus à A. Robert et G. Cougny; tome VI des volumes 1889—1940, Paris, 1970, dus à J. Jolly).
 Etienne Taillemite, Dictionnaire des Marins français , Paris 1982.
 Daniel Ligou: Dictionnaire de la Franc-maçonnerie, Paris, 1998.
 Claude Nicolet: L’idée républicaine en France, Paris, 1982, p. 305—307 et p. 356.
 Philippe Masson: Histoire de la Marine, t. II, Paris, 1983, p. 224.
 Le Temps (quotidien français) du 9 novembre 1919, nécrologie p. 4.

Ссылки 
 Le transformisme: évolution de la matière et des êtres vivants
 L'Église et l'État: conférence sur la séparation de l'Église et de l'État, faite à Chaumont; et Lettres sur le Concordat, adressées aux lecteurs de la Gazette des travailleurs, suivies du texte du Concordat et des articles organiques
 Introduction à la botanique. Le sapin
 L’Expansion coloniale de la France: étude économique, politique et géographique sur les établissements français d’outre-mer
 La Tunisie
 La Colonisation française en Indo-Chine
 Principes de colonisation
 La République démocratique: études sur la politique intérieure, extérieure et coloniale de la France
 La Lutte pour l’existence et l'évolution des sociétés
 La Concurrence sociale et les devoirs sociaux
 La Morale naturelle
 La Répartition des flottes européennes et les obligations de la marine française
 La Crise de la République
 L’Empire germanique sous la direction de Bismarck et de Guillaume II
 Histoire de l’entente cordiale franco-anglaise: les relations de la France et de l’Angleterre depuis le XVIe siècle jusqu'à nos jours
 Le Temps

Ботаники по алфавиту
Ботаники Франции
Медики по алфавиту
Медики Франции
Политики по алфавиту
Морские министры Франции
Политики Франции
Радикалы (Франция)
Генерал-губернаторы Французского Индокитая